Brenda Joyce – amerykańska pisarka, autorka romansów
 Brenda Joyce – amerykańska modelka i aktorka